Tenisový turnaj ATP Swedish Open 2011 se konal ve dnech 11.–17. července ve švédském Båstadu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
  'Robin Söderling (vítěz)
  David Ferrer (finále)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Tommy Robredo (1. kolo, skreč)
  Juan Mónaco (2. kolo, odstoupil)
  Andrej Golubjov (1. kolo)
  Potito Starace (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Christian Lindell
  Michael Ryderstedt
  Andreas Vinciguerra

Následující hráč získal ke vstupu do hlavní soutěže zvláštní výjimku:
  Michael Yani

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Jonathan Dasnières de Veigy
  Diego Junqueira
  Guillermo Olaso
  Antonio Veić

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Robin Söderling
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Tomáš Berdych
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Nicolás Almagro
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= David Ferrer
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Robin Söderling
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= David Ferrer
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Julien Benneteau /  Jamie Murray (1. kolo)
  David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Swedish Open
Tenis ve Švédsku v roce 2011